Союзов — фамилия. Известные носители:

 Союзов, Михаил Фёдорович (1869—1922) — священномученик.
 Союзов, Сергей Васильевич (1921—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.